Il paradiso perduto (The Lost Paradise) – film del 1914 diretto da J. Searle Dawley
 The Lost Paradise – film del 1916 diretto da Howell Hansel